Сашка Васева (Дупница, 12. октобар 1966) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Александра Васева-Бакарџијева.

Дискографија

Албуми 
 -{Сашка}- (1994)
 -{Не мога да те забравя, Георги}- (1995)
 -{Инфлация и любов}- (1996)
 -{Мейк лов, нот вар}- (1997)
 -{Спартакус момче}- (1998)
 -{Върхът на мечтите}- (1999)
 -{Ч.Р.Д.}- (2001)
 -{Сашка 2005}- (2005)
 -{Сашка Васева 2006}- (2006)
 -{The Best}- (2009)

Спотови 

Рођени 1966.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи